Club Atlético Atenas ist der Name folgender Sportvereine:

 Club Atlético Atenas (Montevideo), uruguayischer Basketballverein
 CA Atenas de San Carlos, uruguayischer Fußballverein